Érolaszi, Székelyhídhoz tartozó falu
 Olaszi (Nagyvárad), Nagyvárad városrésze
 Bodrogolaszi korábbi neve
 Szepesolaszi korábbi neve
 Kisolaszi – Szlovákia
 Nagyolaszi – Szlovákia
 Nagyolaszi – Szerbia